

Абадан — місто в провінції Хузестан

Абадан — місто в Ахалському велаяті